Intolerantie (geneeskunde)
 Tolerantie (maatschappij)